Název Bleach může znamenat:
 Bleach (album) – první studiové album Nirvany
 Bleach (manga) – manga a anime